Plaats in Indonesië
 Rengas (Ciputat Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Rengas (Kedungwuni), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java